Deze tabel bevat de deelnemende clubs uit Nederland in de International Football Cup (1961 - 1967) en de opvolgende vriendschappelijke Intertoto Cup (1961 - 1994) en de Intertoto Cup onder auspiciën van de UEFA (vanaf 1995) per seizoen. Sinds het seizoen 2005/06 waren er play-offs waarbij een Intertotoplaats ook een prijs is. In 2009 is de Intertoto Cup opgegaan in de UEFA Europa League.

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Nederland
 Intertoto Cup

Externe link
 History of the Intertoto Cup 

Voetbal in Nederland
Deelnemers UEFA-toernooien
Intertoto Cup